Чемпионат Нидерландов по футболу 1998/1999 является 43 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. Турнир стартовал 20 августа 1998 года матчем Херенвена против Твенте

Турнирная таблица 

<small>И — Игр сыграно; П — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

Результаты матчей

Бомбардиры 
Лучшим бомбардиром стал нападающий ПСВ Руд ван Нистелрой, забивший 31 мяч.

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие

1998/1999
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1998 году
Спорт в Нидерландах в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999